Fülöp Attila (1942–2020) operaénekes
 Fülöp Attila (1978–) politikus